Рося́нка двусложная () — насекомоядное многолетнее травянистое растение семейства Росянковые, вид рода Росянка, единственный вид подрода Phycopsis.

Биологическое описание 

Росянка двусложная имеет уникальные среди других представителей своего рода узкие, ветвящиеся листья. На раздвоенность листьев этого вида росянки указывает и видовой эпитет научного названия (binata).

Распространение 
Росянка двусложная встречается в природе в Австралии, в основном в прибрежных районах: ареал простирается от острова Фрейзер в Квинсленде к югу через Новый Южный Уэльс и штат Виктория до острова Тасмания, также росянка двусложная встречается на юго-востоке штата Южная Австралия. В Новой Зеландии росянка двусложная была найдена на Северном и Южном островах, на острове Стьюарт и на архипелаге Чатем.

Некоторые популяции в зимний период находятся в состоянии покоя, другие растут круглый год.

Примечания

Ссылки 
 Gilbert, I. 1984. Drosera binata. Carnivorous Plant Newsletter.

Росянковые
Флора Австралии
Флора Новой Зеландии
Хищные растения